Résultats détaillés de l’édition 2006 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
Pour la troisième année consécutive, le Suisse Roger Federer enlève le titre en simple, consolidant sa première place au classement ATP. Il vient à bout de l'Américain Andy Roddick, vainqueur de l'édition 2003. L'arbitre de la finale était le Brésilien Carlos Bernardes pour qui c'était la première finale de Grand Chelem. C'est la troisième fois qu'Andy Roddick s'incline devant Roger Federer en finale d'un tournoi majeur.

Deux ans après son couronnement à Wimbledon, la Russe Maria Sharapova remporte le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière. Elle s'impose face à la Belge Justine Henin-Hardenne, victorieuse trois ans plus tôt.

En double mixte, la victoire revient à l'éternelle Martina Navrátilová qui, associée à Bob Bryan, remporte sa  et dernière victoire en grand chelem (simple et doubles confondus) à l'âge de 49 ans.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2006
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006
Tennis en septembre 2006